Killeen Castle ist der Name zweier Burgen in Irland:

Killeen Castle (County Galway), eine Burg in Castlegar, County Galway. 
Killeen Castle (County Meath), eine Burg in Dunsany, County Meath.